Агвачочи има више значења:
  Агвачочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агвачочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику